Сушкевич — фамилия. Известные носители:
 Сушкевич, Борис Михайлович (1887—1956) — советский режиссёр.
 Сушкевич, Валерий Михайлович (род. 1954) — украинский политический и общественный деятель.
 Бромлей-Сушкевич, Надежда Николаевна (1889—1966) — русская актриса, жена Б. М. Сушкевича.